Il singolare  del Città di Como Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Pablo Carreño-Busta era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andreas Haider-Maurer hanno battuto in finale João Sousa 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Frederico Gil (primo turno)
 João Sousa (finale)
 Andreas Haider-Maurer
 Matteo Viola (primo turno)

  Andrej Golubev (primo turno, ritiro a causa di un mal di pancia)
  Alessandro Giannessi (quarti di finale)
  Paul Capdeville (quarti di finale, ritiro a causa di un infortunio alla parte bassa-sinistra della schiena)
  Pavol Cervenák (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Città di Como Challenger 2012